est la formule brute de plusieurs isomères.

 acide 1,3-diphosphoglycérique, numéro CAS , mélange racémique
 acide 2,3-diphosphoglycérique, numéro CAS , mélange racémique